

Cinema 
 Matador (The Spaniard) – film del 1925 diretto da Raoul Walsh
 Matador – film del 1986 diretto da Pedro Almodóvar
 The Matador – film del 2005 diretto da Richard Shepard

Musica 
 Matador – album di Grant Green del 1979
 Matador Records – etichetta discografica indipendente

Televisione 
 Monopoly (Matador) – serie televisiva danese trasmessa dal 1978 al 1982
 Matador – serie televisiva statunitense del 2014
 Matador – programma televisivo trasmesso da Rai 2 nel 2012

Altro 
 Matador – figura della corrida: si veda torero
 Matador – comune della contea di Motley, Texas, Stati Uniti d'America
 Matador – personaggio della Marvel Comics
 AEC Matador – autocarro della seconda guerra mondiale
 MGM-1 Matador – missile da crociera nucleare 
 Matador – cultivar di peperoncino della specie Capsicum baccatum